Rothenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Rothenberger (1919–2010), deutsche Opernsängerin
 Aribert Rothenberger (* 1944), deutscher Psychiater
 Christian Rothenberger (1868–1938), Schweizer Lehrer, Richter und Politiker
 Curt Rothenberger (1896–1959), deutscher Jurist und nationalsozialistischer Politiker
 Georg Rothenberger (1888/1889–1973), Schweizer Handballtrainer
 Gonnelien Rothenberger (* 1968), niederländische Dressurreiterin
 Sönke Rothenberger (* 1994), deutscher Dressur- und Springreiter
 Sven Rothenberger (* 1966), deutsch-niederländischer Dressurreiter

Rothenberger steht außerdem für:
 Rothenberger Gruppe, Unternehmen der Werkzeug- und Maschinenbaubranche